Das Wort Agathon (altgriechisch für „das Gute“ oder „das Gut“) bezeichnet:
 in der Philosophie das Gute

Agathon ist der Name folgender antiker Personen:
 Agathon (Sohn des Priamos), von Hekabe (Homer Ilias 24.249, Bibliotheke des Apollodor 3.12.5)
 Agathon (Sohn des Tyrimmas), Feldherr Alexanders des Großen
 Agathon aus Pydna, ein weiterer Feldherr Alexanders des Großen, Kommandant der Burg von Babylon
 Agathon (Architekt), griechischer Architekt
 Agathon (Töpfer), griechischer Töpfer
 Agathon von Athen (* um 448 v. Chr.; † um 400 v. Chr.), griechischer Tragödiendichter
 Agathon aus Samos, griechischer Geograph
 Agathon, Papst von 678 bis 681, siehe unter Agatho
 Agathon, Titelheld eines Romans von Christoph Martin Wieland, siehe Geschichte des Agathon

Agathon ist der Name folgender Personen:
Familienname
 Krikor Agathon (1901–nach 1936), ägyptischer Sportschütze und Fechter

Vorname
 Agathon Billeter (1834–1881), Komponist, Musiklehrer, Musikdirektor

Agathon steht zudem für:
 Agathon (Zeitschrift), 1918 im Verlag Heinrich Böhme erschienene spätexpressionistische Zeitschrift

Siehe auch:
 Saint-Agathon
 Agaton
 Agatone
 Agatho
 Akaaton (finnische Schreibweise des Namens)